The Woman in the Window steht für 

 Der Originaltitel von Gefährliche Begegnung, US-amerikanischer Film noir des Regisseurs Fritz Lang aus dem Jahr 1944
 The Woman in the Window (Film), Mystery-Thriller von Joe Wright aus dem Jahr 2021 
 The Woman in the Window (Roman 2018), Roman von Daniel Mallory aus dem Jahr 2018 
 The Woman in the Window (Roman 1942), Roman von J. H. Wallis aus dem Jahr 1942, der ursprünglich unter dem Titel Once Off Guard auf den Markt kam und nach der Verfilmung auch unter dem Namen des Films als Buch erhältlich war